Dit is een lijst van planetoïden 109201-109300 in volgorde van catalogusnummer van het Minor Planet Center. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Locatie ontdekking
! Ontdekker|-
| 109201 - || 2001 QH78 || 16 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109202 - || 2001 QQ79 || 16 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109203 - || 2001 QY79 || 16 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109204 - || 2001 QE81 || 17 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109205 - || 2001 QP81 || 17 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109206 - || 2001 QL82 || 17 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109207 - || 2001 QQ82 || 17 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109208 - || 2001 QT82 || 17 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109209 - || 2001 QX82 || 17 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109210 - || 2001 QJ83 || 17 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109211 - || 2001 QO83 || 17 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109212 - || 2001 QR83 || 17 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109213 - || 2001 QT84 || 18 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109214 - || 2001 QJ85 || 19 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109215 - || 2001 QP85 || 19 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109216 - || 2001 QU85 || 22 augustus 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 109217 - || 2001 QX85 || 22 augustus 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 109218 - || 2001 QM86 || 16 augustus 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 109219 - || 2001 QT86 || 16 augustus 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 109220 - || 2001 QE87 || 17 augustus 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 109221 - || 2001 QM87 || 17 augustus 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 109222 - || 2001 QN87 || 17 augustus 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 109223 - || 2001 QW87 || 22 augustus 2001 || Needville || Needville
|-
| 109224 - || 2001 QE89 || 22 augustus 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 109225 - || 2001 QH89 || 16 augustus 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 109226 - || 2001 QH91 || 22 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109227 - || 2001 QB92 || 19 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109228 - || 2001 QN92 || 22 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109229 - || 2001 QC93 || 22 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109230 - || 2001 QD93 || 22 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109231 - || 2001 QF93 || 22 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109232 - || 2001 QJ93 || 22 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109233 - || 2001 QV93 || 22 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109234 - || 2001 QX93 || 22 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109235 - || 2001 QH94 || 23 augustus 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 109236 - || 2001 QR94 || 23 augustus 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 109237 - || 2001 QT96 || 16 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109238 - || 2001 QX96 || 17 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109239 - || 2001 QP97 || 17 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109240 - || 2001 QD98 || 19 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109241 - || 2001 QH98 || 19 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109242 - || 2001 QT98 || 20 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109243 - || 2001 QV98 || 21 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109244 - || 2001 QZ98 || 22 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109245 - || 2001 QE99 || 22 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109246 - || 2001 QP99 || 16 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109247 - || 2001 QN101 || 18 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109248 - || 2001 QV101 || 18 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109249 - || 2001 QV102 || 19 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109250 - || 2001 QX102 || 19 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109251 - || 2001 QY102 || 19 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109252 - || 2001 QC103 || 19 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109253 - || 2001 QT103 || 19 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109254 - || 2001 QJ104 || 20 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109255 - || 2001 QB105 || 22 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109256 - || 2001 QQ105 || 23 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109257 - || 2001 QR105 || 23 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109258 - || 2001 QY105 || 18 augustus 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 109259 - || 2001 QB106 || 18 augustus 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 109260 - || 2001 QT106 || 21 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109261 - || 2001 QB108 || 25 augustus 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 109262 - || 2001 QE108 || 25 augustus 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 109263 - || 2001 QO108 || 24 augustus 2001 || OCA-Anza || M. White, M. Collins
|-
| 109264 - || 2001 QJ109 || 20 augustus 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 109265 - || 2001 QX109 || 21 augustus 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 109266 - || 2001 QL110 || 19 augustus 2001 || Ondřejov || P. Kušnirák
|-
| 109267 - || 2001 QM111 || 26 augustus 2001 || Farpoint || Farpoint
|-
| 109268 - || 2001 QQ111 || 22 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109269 - || 2001 QR111 || 22 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109270 - || 2001 QA112 || 24 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109271 - || 2001 QQ112 || 25 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109272 - || 2001 QY112 || 25 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109273 - || 2001 QG114 || 17 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109274 - || 2001 QQ114 || 17 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109275 - || 2001 QX114 || 17 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109276 - || 2001 QN115 || 17 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109277 - || 2001 QO116 || 17 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109278 - || 2001 QP116 || 17 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109279 - || 2001 QF118 || 17 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109280 - || 2001 QO118 || 17 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109281 - || 2001 QX118 || 17 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109282 - || 2001 QU119 || 18 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109283 - || 2001 QY119 || 18 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109284 - || 2001 QP120 || 19 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109285 - || 2001 QR120 || 19 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109286 - || 2001 QR121 || 19 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109287 - || 2001 QF122 || 19 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109288 - || 2001 QY122 || 19 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109289 - || 2001 QB123 || 19 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109290 - || 2001 QG123 || 19 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109291 - || 2001 QN123 || 19 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109292 - || 2001 QB124 || 19 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109293 - || 2001 QJ124 || 19 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109294 - || 2001 QN124 || 19 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109295 - || 2001 QQ124 || 19 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109296 - || 2001 QM125 || 19 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109297 - || 2001 QN127 || 20 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109298 - || 2001 QQ127 || 20 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109299 - || 2001 QJ128 || 20 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109300 - || 2001 QK128 || 20 augustus 2001 || Socorro || LINEAR|}

Planetoïdenlijsten